Ashikaga (stad)
 Ashikaga (familie)